El término atom puede referirse a:

Informática 
 Intel Atom, una familia de microprocesadores de bajo consumo fabricados por Intel;
 el formato de redifusión Atom, alternativa a RSS;
 el computador casero Acorn Atom.
 el editor de texto Atom.

Música 
 Atom Rhumba, una banda vasca de rock & roll;
 Atom Heart Mother, el quinto álbum de la banda británica Pink Floyd.
 Atom Heart Mother, canción de la misma banda.

Personajes 
 Atom Egoyan (1960 - ), director de cine canadiense;
 Atom Willard (1976 - ), músico baterista estadounidense

Otros 
 Ariel Atom, automóvil deportivo;
 Atom, superhéroe de DC Comics;
 Atom, equipo ciclista colombiano durante el 2006;
 en inglés, átomo.